Семён Семёнович Ло́бов (1888, дер. Песьково, Смоленская губерния — 30 октября 1937) — советский государственный деятель. Член ЦИК СССР 1—7 созывов, член ЦК ВКП(б) (1924—1937), кандидат в члены ЦК (1922—1923), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1930—1934), кандидат в члены Оргбюро (1927—1930).

Биография 
Окончил начальную школу.

Член РСДРП, большевик с 1913 г. В 1917—1918 гг. — председатель заводского комитета завода «Бывший Розенкранц» (Петроград), депутат Петроградского совета, член Петроградского и Выборгского комитетов РСДРП(б).

Работал на строительстве Амурской железной дороги, рабочим на заводе «Бывший Розенкранц» (Петроград).
 1918—1919 гг. — заместитель председателя и член Президиума Петроградского ЧК,
 1919—1920 гг. — председатель Саратовской ЧК, член Саратовского губернского комитета РКП(б),
 1920—1921 гг. — уполномоченный ВЧК по Башкирской АССР, председатель Башкирской ЧК, нарком внутренних дел Башкирской АССР,
 1921—1923 гг. — начальник топливного управления и управляющий Нефтесиндикатом СССР,
 1923—1926 гг. — председатель Северо-Западного промышленного бюро ВСНХ СССР, член Главконцескома,
 1924—1926 гг. — член Президиума ВСНХ СССР,
 1926—1930 гг. — председатель ВСНХ РСФСР, одновременно начальник Главэнерго ВСНХ РСФСР,
 1930—1932 гг. — заместитель народного комиссара снабжения СССР,
 1932—1936 гг. — народный комиссар лесной промышленности СССР,
 1936—1937 гг. — народный комиссар пищевой промышленности РСФСР.

Выборные партийные должности 
Член ЦК ВКП(б) (1924—1934), кандидат в члены ЦК РКП(б) (1922—1923). Член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1930—1934), кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б) (1927—1930). Избирался делегатом XI—XVII съездов ВКП(б).

Арест и обвинения 
21 июня 1937 г. был арестован на основании показаний И. М. Варейкиса. 29 октября 1937 г. был приговорен к смертной казни по обвинению в участии в антисоветской контрреволюционной террористической организации. Расстрелян.

В 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР был посмертно реабилитирован. Его имя увековечено на родине, в названии улицы в райцентре Угра Смоленской области.

Награды и звания 
 Орден Ленина (1936) — за перевыполнение производственного плана 1935 года по Народному комиссариату лесной промышленности Союза ССР и достигнутые успехи в деле организации производства и овладения техникой
 Орден Красного Знамени

Примечания

Литература 
 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Ссылки 
 Биография на сайте «Хронос»

Родившиеся в Угранском районе
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Народные комиссары лесной промышленности СССР
Народные комиссары пищевой промышленности РСФСР
Председатели Высшего совета народного хозяйства РСФСР
Члены ЦК КПСС
Члены ЦИК СССР
Члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Кандидаты в члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году